Prizreni ist der Familienname folgender Personen:

 Sahit Prizreni (* 1982), albanischer Ringer
 Ymer Prizreni (1820–1887), albanischer Nationalaktivist